Fredrik av Hessen avser vanligen Sveriges kung Fredrik I, men kan även avse bland andra:

 Fredrik av Hessen-Darmstadt (1616–1682), kardinal
 Fredrik av Hessen-Eschwege (1617–1655), lantgreve
 
 Fredrik I (1676–1751), gift med drottning Ulrika Eleonora och kung av Sverige från 1720
 Fredrik II av Hessen-Kassel (1720–1785), lantgreve
 Fredrik III av Hessen-Kassel (1747–1837), lantgreve
 Fredrik, prins av Hessen-Kassel (1771–1845), dansk general och ståthållare i hertigdömena
 Fredrik Vilhelm av Hessen (1802–1875), kurfurste 1847–1866
 Fredrik Vilhelm av Hessen-Kassel (1820–1884), från 1867 lantgreve, vistades som prins i Danmark